Jože Zupan je osebno ime več znanih Slovencev:

Jože Zupan (1862–?), misijonar
Jože Zupan (1909–1980), igralec
 Jože Zupan (1921–1991), igralec
 Jože Zupan (1954–), alpinist, pedagog in pesnik
 Jože Zupan (1938–), ravnatelj in kulturnik